Скрытница:
  — род растений семейства Злаки
  — род растений семейства Зонтичные